Daan Hoeks (2000-), coureur cycliste néerlandais. 
  (1970-), footballeur et entraîneur néerlandais de football.
 Sylvia Hoeks (1983-), actrice néerlandaise.
Patronyme néerlandais